Spojení písmen K a O může mít různé významy:

KO 
 AL-KO – kód ISO 3166-2 pro okres Korçë
 BJ-KO – kód ISO 3166-2 pro Kouffo
 K.O. – knockout, způsob vítězství a ukončení zápasu v boxu a dalších bojových sportech.
 K.O. systém – vyřazovací systém, tzv. pavouk ve sportu.
 bývalá SPZ okresu Kolín
 SPZ černohorského města Kotor
 Křivoklátské okruhy – soustava cyklistických tras západně od Prahy
 klopný obvod

Ko 
 Kofranka – odrůda vinné révy
 List Koloským

.ko 
 .ko – přípona souboru pro Loadable kernel module – dohratelný modul jádra OS do systémů Linux a Windows

ko 
 korejština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk
 kó – pravidlo ze hry go zakazující nekonečné opakování patové situace.
 klopný obvod – elektronický obvod, který může nabývat právě dva odlišné napěťové stavy, síť propojených logických členů, hradel nebo jinak aktivních součástek.
 kilooktet, též kilobajt – jednotka informace.

Externí odkazy